Гречаник: Славянская фамилия или блюдо.

 блюдо украинской (славянской) кухни.

Известные носители 
 Гречаник, Александр Иванович (1892—1938) — советский военный деятель, комбриг.
 Гречаник, Алексей Анатольевич (род. 1939) — советский космонавт и инженер.
 Гречаник, Владимир Павлович (1960—1999) — российский и советский военнослужащий, Герой Российской Федерации.